Матс Віландер був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його несподівано переміг несіяний Рамеш Крішнан.

У фіналі Іван Лендл здолав Мілослава Мечиржа з рахунком 6–2 6–2 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Іван Лендл — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1989 Australian Open Men's Singles draw 

1989 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу